Студенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Студенское сельское поселение — входит в Усманский район Липецкой области
 Студенское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области